Oye est un nom propre qui peut désigner :

Toponymie

France 
 La Rivière d'Oye, rivière du Pas-de-Calais et du Nord, longue de  qui prend sa source à Guemps et se jette dans l'Aa à Grand-Fort-Philippe
 Oye-Plage, commune du Pas-de-Calais
 Le Platier d'Oye, réserve naturelle nationale située dans la commune précédemment citée
 Oye-et-Pallet, commune du Doubs

Belgique 
 Le Pont d'Oye, lieu-dit de la commune de Habay en Belgique

Nigéria 
 Oye, une localité du Nigéria

Autres 
 Oye, astéroïde de la ceinture principale